Służba Wnieszniej Razwiedki (SWR) – rosyjski wywiad
 SWR – współczynnik fali stojącej
 SWR meter – miernik współczynnika fali stojącej
 Südwestrundfunk (SWR) – regionalny publiczny nadawca radiowo-telewizyjny w Niemczech